Europamästerskap i brottning genomfördes första gången 1911.

Tävlingar
Åren 1911–2004 hölls separata tävlingar för varje stil. Första tävlingen för damer hölls 1988.

Innan 1911

Sedan 1911

 FS : Fristil / GR : Grekisk-romersk stil / LF : Damernas fristil

Källor

 
Brottningstävlingar
Återkommande sportevenemang med premiär 1911
Brottning